Lohar steht für:

 Lohar, eine afghanische Streitsichel

Lohar ist der Familienname folgender Personen:

 Alam Lohar (1928–1979), pakistanischer Punjabi-Volksmusiksänger
 Arif Lohar (* 1966), pakistanischen Volkssänger